

Astronomia 
 Messier 18 – obiekt astronomiczny

Lotnictwo 
 Messerschmitt M 18 – niemiecki samolot pasażerski
 Miles M.18 – brytyjski samolot cywilny
 Mooney M-18 Mite – amerykański samolot turystyczny
 PZL M18 Dromader – polski samolot rolniczy

Technika wojskowa 
 M18 Hellcat – amerykański niszczyciel czołgów
 M18A1 Claymore – amerykańska mina przeciwpiechotna
 M18 – amerykańskie działo bezodrzutowe
 M18 – amerykański granat dymny

Transport 
 M18 – autostrada w Irlandii
 M18 – droga międzynarodowa na Ukrainie
 M18 – autostrada w Wielkiej Brytanii